

Олесно — місто в Олеському повіті Опольського воєводства
 Олесно — гміна в Олеському повіті Опольського воєводства
 Олесно — гміна в Домбровському повіті Малопольського воєводства
 Олесно — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства